Корай Айдын (; род. 2 декабря 1955, Трабзон) — турецкий политик.

Биография 
Корай Айдын родился 5 декабря 1955 года в Трабзоне. В детстве семья часто переезжала из-за работы отца Корая, занимавшего должность чиновника. В 1978 году Корай Айдын окончил Черноморский технический университет.

Политикой Корай Айдын начал заниматься ещё в юности. Он входил в исполнительный комитет молодёжного крыла отделения в Трабзоне партии националистического движения (ПНД). Затем возглавил молодёжное крыло отделения партии в Трабзоне.

После переворота 1980 года партия националистического движения была запрещена, поэтому Айдын принял участие в создании консервативной партии. Позднее консервативная партия была переименована в Национальную партию труда (Milliyetçi Çalışma Partisi, MÇP), в 1991 года Корай Айдын был избран от неё в парламент. В парламенте Айдын входил в парламентскую комиссию по планированию бюджета. Также он входил в ЦИК партии и занимал должность заместителя генерального секретаря. Позднее MÇP была переименована в партию националистического движения В 1995 году партия не смогла получить минимально необходимое количество голосов для попадания в парламент, поэтому Айдын не был переизбран, но в том же году Корай Айдын получил должность генерального секретаря ПНД.

В 1999 году Корай Айдын был избран в парламент, кроме того он получил должность министра общественных работ и жилищного строительства, которую занимал с 28 мая 1999 года по 5 сентября 2001 года. Находясь на этом посту Айдын занимался устранением последствий землетрясений в Дюздже и Измите. В 2002 году Корай Айдын снова баллотировался в Великое национальное собрание, но ПНД не смогла получить минимально необходимое количество голосов для попадания в парламент.

В 2005 году против Айдына были выдвинуты обвинения в коррупции и мошенничестве. Всего он обвинялся в 45 преступных эпизодах. Обвинители требовали приговорить Корая Айдына к 216 с половиной годам тюремного заключения, но в 2007 году обвинения были сняты как не имеющие оснований.

В 2011 года Айдын был переизбран в парламент. На 10-м очередном партийном конгрессе, проходившем 4 ноября 2012 года, Корай Айдын был выдвинут в председатели партии. Действующий лидер партии Девлет Бахчели получил 725 голосов, Айдын — 441.

В июне 2015 года Корай Айдын был в очередной раз переизбран в парламент, кроме того он был избран одним из четырёх вице-спикеров Великого национального собрания (также были избраны Наджи Бостанджи, Шафак Пейви и Юрдусев Озсёкменлер). Назначение Айдына вице-премьером стало неожиданностью, поскольку ожидалось, что на должность вице-премьера от ПНД, как и в предыдущие годы, будет выдвинута Мерал Акшенер. Вошёл в руководство Хорошей партии.

Личная жизнь 
Женат, трое детей.

Примечания 

Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Члены Партии националистического движения
Министры Турции
Члены Великого национального собрания Турции XIX созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва